A II Divisão de 1967–68 foi a 34ª edição da II Divisão, segundo escalão do futebol Português.
O União de Tomar ganhou a zona norte e o Atlético ganhou a zona sul, garantindo ambos a subia à Primeira Divisão.

Classificações

II Divisão Norte

II Divisão Sul

Apuramento de Campeão

Futebol de 1967 em Portugal
Futebol de 1968 em Portugal